Prykarpattia Iwano-Frankiwsk – nazwa klubu piłkarskiego Prykarpattia Iwano-Frankiwsk utworzonego na bazie drużyny Fakel Iwano-Frankiwsk w 2007 roku
 Prykarpattia Iwano-Frankiwsk – nazwa klubu piłkarskiego Prykarpattia Iwano-Frankiwsk utworzonego na bazie drużyny Tepłowyk Iwano-Frankiwsk w 2016 roku
 Prykarpattia Iwano-Frankiwsk – nazwa klubu piłkarskiego Spartak Iwano-Frankiwsk w latach 1981—2003